Lachman ist der Familienname folgender Personen:

 Darryl Lachman (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Dichen Lachman (* 1982), australische Schauspielerin
 Edward Lachman (* 1948), US-amerikanischer Kameramann
 Gary Lachman (* 1955), Künstlername Gary Valentine, US-amerikanischer Schriftsteller und früherer Rockmusiker
 Harry Lachman (1886–1975), US-amerikanischer Schauspieler, Designer und Regisseur

Sonstiges:
 Lachman Crags, Geländestufe auf der James Ross-Insel in der Antarktis
 Lachman-Test, Test auf Ruptur des Kreuzbandes
 Kap Lachman, Kap der James-Ross-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Lachmann (Begriffsklärung)